Hydrocotyle prolifera är en flockblommig växtart som beskrevs av Christoph Friedrich Otto och Robert Sweet. Hydrocotyle prolifera ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
prolifera